Иниотеф Старший (= Intef-Aa), сын Ику () — фиванский номарх во время Первого переходного периода ок. 2150 году до н. э., позже стал основателем XI династии, при которой произошло объединение Египта.

Правление 
Иниотеф Старший был не столько фараоном, сколько номархом Фив в ок. 2150 году до н. э. при правителе VIII династии или гераклеопольском фараоне IX или X династии. Иниотеф Старший контролировал территорию от Фив до Асуана на юге и не далее на север, до Коптоса, находившегося в тот период под властью другой династии номархов. Иниотеф приходился отцом своему преемнику на фиванском троне — Ментухотепу I.

Личность 

Иниотеф Старший после смерти стал считаться основателем XI династии. Например, его имя фигурирует в Карнакском царском списке под № 13, представленном в Карнаке при фараоне Тутмосе III спустя 600 лет после смерти Иниотефа. В списке Иниотеф назван iry-pat («наследственным принцем») и haty-a («знатным»). Иниотефа Старшего, вероятно, можно отождествлять с «Интэфом-Аа, сыном Ику», кому Сенусерт I посвятил статую в образе писца:Сделан памятник фараоном Верхнего и Нижнего Египта Хеперкаром для его отца принца Иниотефа Старшего […], сына Ику.Согласно стеле придворного Маати (ныне выствлена в Метрополитен-музее) при Ментухотепе II, Иниотеф Старший также был предметом культу. На стеле Маати говорит возносить молитвы «Иниотефу Старшему, сыну Ику». Иниотеф как «Великий принц южных земель» упомянут на стеле Дендеры, два фрагмента которой хранятся в Страсбурге (№ 345) и Флоренции (№ 7595). Отношение этой стелы к Иниотефу спорно.

Учитывая важность Иниотефа Старшего в глазах его преемников, Алан Гардинер предположил, что Иниотеф Старший упомянут в Туринском царском папирусе в 5 столбце, на 12 строке. Гипотеза остаётся бездоказательной, поскольку эта часть папируса утрачена.

Гробница 
Огюст Мариетт раскопал стелу «наследного принца Иниотефа» в Дра Абу эль-Нага на Западном побережье Фив (выставлена в Каирском египетском музее CG 20009). На стеле перечислены титулы Иниотефа и показано, что он правил как безымянный фараон.

Юрген фон Бекерат считает, что она была погребальной стелой Иниотефа и изначально стояла в часовне возле его гробницы.

Примечания

Литература 
 
 

Номархи Древнего Египта
Фараоны XI династии
Правители Африки XXII века до н. э.